Матьяж Смодиш (; родился 13 декабря 1979 года в Трбовле, СР Словения, СФР Югославия) — словенский баскетболист, выступавший за московский ЦСКА. Играл на позициях форварда и центрового. В составе мужской сборной Словении играл на Чемпионатах Европы по баскетболу 1999, 2001, 2007, 2009, 2011.

Биография 
Во время Чемпионата Европы 2009 Матьяж Смодиш получил достаточно серьёзную травму спины, из-за которой пропустил большую часть сезона 2009/2010. Летом 2010 года он усилено занимался и сумел преодолеть её последствия. На правах свободного агента в межсезонье 2011 года подписал контракт с хорватским клубом «Цедевита».
После сезона в «Цедевите» Матьяж вернулся в клуб, где начиналась его карьера – в «Крка» из Ново-Место. В плей-офф национального чемпионата экс-армеец был признан самым полезным игроком, а «Крка» выиграл четвёртый подряд титул чемпионов Словении.

Сейчас Смодиш занимает пост генерального директора национальной команды Словении.

Достижения

Командные 
 Обладатель Промокубка Единой лиги ВТБ 2008
 Чемпион России по баскетболу (6): 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
 Обладатель Кубка России по баскетболу (2): 2006, 2007.
 Чемпион Евролиги (3): 2000/2001, 2005/2006, 2007/2008.
 Чемпион Италии по баскетболу: 2000/2001, 2004/2005.
 Обладатель Кубка Италии по баскетболу: 2001, 2002.
 Чемпион Словении по баскетболу 1999/2000, 2012/13
 Обладатель Кубка Словении по баскетболу: 2012

Личные 
 Участник матча всех звезд Италии 2003.
 Участник матча всех звезд Словении 1999, 2000.
 В рамках премии «Золотая подкова» один раз получил «Золотую подкову» (2005), и один раз — «Серебряную подкову» (2006).
 MVP Кубка Словении по баскетболу: 2012
 MVP Чемпионата Словении по баскетболу: 2013

Примечания

Ссылка 
 Матьяж Смодиш на сайте ПБК ЦСКА Москва
 Matjaz Smodis
 Матьяж Смодиш официальный фан сайт
 Досье на Матьяжа Смодиша на sports.ru
 Рождённый побеждать. Часть 1
 Рождённый побеждать. Часть 2

Баскетболисты Словении
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Крка»
Игроки БК «Цедевита»
Игроки сборной Словении по баскетболу
Чемпионы Словении по баскетболу